Кок-Асан-Богаз (или Аликот-Богаз) — перевал в Белогорском районе Крыма высотой 570 м.

География 
Внизу располагается ущелье реки Ускут.

Через перевал проходит, поднимаясь серпантином, автодорога Белогорск — Приветное (35H-116).

На перевале Кок-Асан-Богаз сходятся дороги с турстоянок: Верхний Кок-Асан (находится восточнее и выше) и Нижний Кок-Асан (прямо по курсу).

История 
 В 1914 году столичный журнал «Водные пути и шоссейные дороги» (СПб., 1914. — №7. — С. 347) так описывал перевал: 

На перевале установлен памятник партизанам — ныне место проведения традиционных ежегодных памятных встреч.

Примечания

Ссылки 
 Кок-Асан Богаз. Дорога, по которой не возят туристов. Путь вверх. Фоторепортаж.
 Дорога из Приветного в Белогорск и прогулка на перевал Алакат-Богаз.
 Туристическая стоянка Нижний Кок-Асан.
 Путь через перевал — страшная «подковка».
 Крымская «дорога смерти»: все, что нужно знать об этом загадочном маршруте.

Перевалы Крыма
География Белогорского района Крыма